
Тельбин — пресное озеро в Днепровском районе Киева.

Основные сведения 
Г-образной формы озеро находится посреди жилого массива Березняки.

История 
Впервые озеро упоминается (под названием «Тербин») в грамоте царей Иоанна и Петра Алексеевичей от 1694 года.
Происхождение названия не выяснено, предположительно — не славянское.

Интересные факты 
 Озеро привлекает к себе фанатов творчества Виктора Цоя. Тут в 1986 году снимался первый короткометражный фильм о группе «КИНО»: «Конец каникул», режиссёр Сергей Лысенко. Ива, возле которой проходили съемки фильма, имеет название «Дерево Цоя»; получила статус ботанического памятника природы местного значения в феврале 2020 г.
 На берегу Тельбина, недалеко друг от друга, расположились три церкви.

Примечания

Ссылки 
 
 

Бассейн Днепра
Озёра Киева